Spring Hill har flere betydninger:

 Spring Hill, Florida
 Spring Hill, Indiana
 Spring Hill, Iowa
 Spring Hill, Kansas
 Spring Hill, Minnesota
 Spring Hill, Pennsylvania
 Spring Hill, Tennessee